Ван Цзяо ():

 Ван Цзяо ( 1988) — китайська борчиня, олімпійська чемпіонка.
 Ван Цзяо ( 1994) — китайська борчиня, призерка чемпіонату Азії.
 Ван Цзяо ( 1995) — китайський футболіст.